Salas ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Salas (* 1965), spanische Dichterin
 Claudia Salas (* 1994), spanische Schauspielerin
 Constanza Gerding Salas (* 1954), chilenische Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin
 Damian Salas (* 1975), argentinischer Pokerspieler
 Daniel Peralta-Salas (* 1978), spanischer Mathematiker
 Edward Salas (* 1965), australischer Radrennfahrer
 Esteban Salas y Castro (1725–1803), kubanischer Komponist und Kirchenmusiker

 Franklin Salas (* 1981), ecuadorianischer Fußballspieler
 Galeano Salas (* vor 2000), mexikanisch-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Gerardo Ernesto Salas Arjona (* 1966), venezolanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Acarigua-Araure
 Hernando Salas (1937–2015), kolumbianischer Tennisspieler
 Ignacio Salas Gallardo (* 1938), mexikanischer Fußballspieler
 Jairo Salas (* 1984), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jesús González de Zárate Salas (* 1960), venezolanischer Geistlicher, Erzbischof von Cumaná

 José Antonio González de Salas (1588–1654), spanischer Schriftsteller und Humanist
 Joseph Salas (1905–1987), US-amerikanischer Boxer 
 Juan Orrego-Salas (1919–2019), chilenischer Komponist und Musikpädagoge
 Lauro Salas (1928–1987), mexikanischer Boxer im Leichtgewicht
 Marcelo Salas (* 1974), chilenischer Fußballspieler

 Margarita Salas (1938–2019), spanische Biochemikerin, Molekulargenetikerin und Hochschullehrerin
 Mario Salas (* 1967), chilenischer Fußballspieler
 Miguel Antonio Salas Salas (1915–2003), venezolanischer Geistlicher, Erzbischof von Mérida
 Pablo Emiro Salas Anteliz (* 1957), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Barranquilla
 Patrick Salas (1954–2017), französischer Rugby-Union-Spieler
 Paulo Salas (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Ramón Salas Valdés (1917–1999), chilenischer Ordensgeistlicher, Bischof von Arica
 Rodolfo Salas, peruanischer Paläontologe

 Steeven Salas (* 2002), ecuadorianischer Leichtathlet
 Stevie Salas (* 1962), US-amerikanischer Gitarrist
 Youstin Salas (* 1996), costa-ricanischer Fußballnationalspieler

Salas ist der Ortsname von:
 Salas (Asturien), Gemeinde in Asturien
 Salles (Tarn), Gemeinde in Okzitanien, auf Okzitanisch

in der antiken Geographie:
 ein Fluss in Germanien, heute die Saale in Thüringen
 ein Fluss in Germanien, heute die Fränkischen Saale

Siehe auch:
 Salaš